Bukit Kemuning kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bukit Kemuning (kulle i Indonesien, Aceh), 
 Kecamatan Bukit Kemuning, distrikt, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar